Ver sacrum puede significar:

Una tradición de la Antigüedad: Ver Sacrum (antigüedad). 
Una revista de la Secesión vienesa (movimiento modernista de entresiglos): Ver Sacrum (revista).